Сезон 2008 стал 12-м в российской истории футбольного клуба «Волга» Ульяновск. Победив в зоне «Урал-Поволжье» Второго дивизиона ПФЛ, на следующий год «Волга» получила возможность сыграть в Первом дивизионе. По итогам первенства «Волга» вылетела обратно во Вторую лигу ПФЛ, заняв 17-е место. В Кубке России «Волга» уступила Металлургу Липецк в 1/32 финала.

Состав

Тренерский штаб

Первый дивизион ПФЛ 2008

Матчи

Кубок России по футболу 2008/2009

Ссылки 
 Состав Волги Ульяновск в сезоне 2008 года
 Матчи Волги Ульяновск в сезоне 2008 года

Сезоны ФК «Волга» Ульяновск
Волга Ульяновск